La Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana és el departament o conselleria amb competències relatives a Interior, Protecció Civil, Consultes Electorals i desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Han estat diferents conselleries les encarregades de gestionar aquestes competències durant les diferents etapes del governs valencians, com les Vicepresidències de la Generalitat, la Conselleria d'Interior o la d'Administració Pública. A la darrera remodelació del govern, a la VIII Legislatura, la conselleria incorporà les competències en Justícia abans integrades a la Conselleria de Justícia i Benestar Social.

Actualment, el Conseller de Governació és Serafín Castellano Gómez.

Llista de Consellers de Governació

Històric de competències 
El 22 de juny de 2011 la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana assumeix les noves competències en matèria de bandes de música i pilota valenciana.

Històric de càrrecs 
 Secretaria Autonòmica de Governació:
 Luis Ibáñez Gadea (6 juliol 2007 - )
 Asunción Quinzá Alegre ( - 14 desembre 2012)

 Sotssecretaria:
 Juana María Forés Villanueva (6 juliol 2007 - 14 desembre 2012)

 Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana:
 Joaquín Segarra Castillo (6 juliol 2007 - )
 Sonia Vega Cueje ( - 14 desembre 2012)

 Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències: 
 Miguel Espinosa García (6 juliol 2007 - )
 Irene Rodríguez Rodrigo ( - 14 desembre 2012)

 Direcció General de Coordinació del Desenvolupament Estatutari i Promoció de l'Autogovern:
 Carolina Salvador Moliner (6 juliol 2007 - )

 Direcció General de Coordinació del Desenvolupament Estatutari
 José Manuel Miralles Piqueres ( - 14 desembre 2012)

Referències

Vegeu també 
 Conselleria de Governació i Justícia de la Generalitat Valenciana
 Conselleries de la Generalitat Valenciana
 Conselleria de Justícia i Benestar Social de la Generalitat Valenciana

Enllaços externs 
 

Governació